Ratyń (województwo wielkopolskie) – wieś
 Ratyń (Wrocław) – część Wrocławia
 Ratyń – meteoryt spadły 24 sierpnia 1880 roku we wsi Ratyń